Зидани Мост () — деревня в общине Лашко, на востоке центральной части Словении. Расположена при впадении реки Савиня в Саву, на высоте 204,5 м над уровнем моря. Важный железнодорожный узел. Население по данным переписи 2002 года составляет 330 человек.

В восточной части деревни имеется церковь Святейшего Сердца Иисуса, которая была построена в 1920 году.

В конце войны в деревне югославскими партизанами было арестовано и казнено около тысячи подданных Королевства Югославии (преимущественно бежавших жителей Сербии и Черногории), обвинявшихся в сотрудничестве с гитлеровцами и их союзниками. Ежегодно в деревне проводится поминальная служба.

Примечания 

Населённые пункты Словении